Натуральне число 1576
 1576 рік до нашої ери
 1576 рік нашої ери